Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2010 se konalo ve dnech 19. až 21. března 2010 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Pro muže to bylo 104. mistrovství světa, pro ženy 68. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Češka Martina Sáblíková a Nizozemec Sven Kramer, přičemž oba závodníci získali zlaté medaile i v roce 2010.

Českou výpravu tvořily Martina Sáblíková a Karolína Erbanová.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 15 z Evropy: Nizozemsko (4), Itálie (2), Německo (2), Norsko (2), Polsko (2), Švédsko (2), Rusko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); 2 z Oceánie: Austrálie (1), Nový Zéland (1); a 1 z Asie: Japonsko (1).

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (3), Česko (2), Německo (2), Rusko (2), Polsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 4 z Asie: Japonsko (3), Jižní Korea (1).

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2010, isuresults.eu

2010
Rychlobruslení v roce 2010
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Nizozemsku v roce 2010
Sport v Heerenveenu